Ахитув:

 Ахитув («брат благости») — мужское имя еврейского происхождения. Упоминания в Ветхом Завете:
 Ахитув (дед Ахимелеха) () — сын Финееса и внук первосвященника Илия, которому, как некоторые думают, он наследовал в звании первосвященника.
 Ахитув (сын Амарии) — отец первосвященника Садока.
 Ахитув () — первосвященник в родословии Ездры.
 Ахитув () — отец Мераиофа, из предков Сераии, или Азарии.

 Ахитув — фамилия:
 Ахитув, Авраам (1930—2009) — израильский разведчик.

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета